RaHoWa sau RAHOWA se poate referi la:

 Racial Holy War, conceptul neonazist de război rasial
 RaHoWa (formație), o formație canadiană asociată naționalismului alb

Dezambiguizare